Turquia
Turkey (Carolina do Norte)
Turkey (Texas)
Turkey Creek

Desambiguação